Cabeza de vieho puede referirse a:
El nombre común de la planta Cephalocereus senilis.
El nombre común de la planta Clematis dioica.
El nombre común de la planta '''''Echinops ritro.